Огибалово — название населённых пунктов в России:
 
 Огибалово — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Огибалово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Огибалово — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Огибалово — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Огибалово — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Огибалово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.